Stepanakert ( [-{Step'anakert}-]) ili Hankendi (), je glavni grad nepriznate defakto nezavisne republike Nagorno-Karabah. Grad se nalazi na teritoriji koja zvanično pripada Azerbejdžanu. Trenutno Stepanakert ima oko 40.000 stanovnika od kojih su gotovo svi Jermeni. Azeri su proterani tokom rata za Nagorno-Karabah (1992–1995). Jermeni su danas većinsko stanovništvo u gradu, baš kao i pre rata.

Istorija 
Stepanakert je osnovan 1917. godine na mestu malog sela zvanog Hankendi („Hanovo selo”). Do 1923. godine grad se i zvao po imenu sela ali su tada vlasti promenile ime u Stepanakert u čast jermenskog komuniste iz Bakua – Stepana Šaumjana. 

Kada je 1991. godine Azerbejdžan proglasio nezavisnost od Sovjetskog Saveza, gradu je vraćen stari naziv u sklopu kampanje azerifikacije i odbacivanja komunističkih imena. Ubrzo su izbile borbe između Jermena i Azera u kojima su prevladali Jermeni koji su gradu vratili ime iz perioda Sovjetskog Saveza jer nisu želeli da prihvate azerski naziv.

Galerija

Spoljašnje veze 

Gradovi u Azerbejdžanu
Главни градови непризнатих држава и територија
Нагорно-Карабах
Википројект географија/Насеља у Азербејџану

mzn:خان‌کندی (مشگین‌شهر)